Boki peut désigner :
 les Boki, une population du Nigeria.
 Boki, une zone de gouvernement local de l'État de Cross River au Nigeria.
 le boki, une langue bénoué-congolaise.
 Boki Gleb Ivanovitch, un responsable politique soviétique.